Saarelansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saarelansaari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 
 Saarelansaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar